Asconesi – abitanti di Ascona (Santo Stefano d'Aveto)
Asconesi – abitanti di Ascona